Recettore è un termine generico che si riferisce ad una qualsiasi entità che sia in grado di ricevere, legare qualcosa.

Il termine è usato in vari ambiti, ma riveste particolare importanza in ambito biologico:
Recettore – struttura proteica che, interagendo con uno specifico ligando, media una risposta biologica; analogamente, il termine può indicare qualsiasi struttura biologica bersaglio che fornisce risposta biologica a farmaci.
Recettore – corpuscolo o terminazione nervosa che riconosce uno stimolo chimico-fisico e lo trasduce in impulso elettrico.